Eerste Hugo de Grootstraat - een straat in Amsterdam
 Gillis van Ledenberchstraat -  een straat in Amsterdam, voorheen bekend als Tweede Hugo de Grootdwarsstraat.
 Hugo de Grootstraat - een straat in Delft, de geboorteplaats van Hugo de Groot
 Tweede Hugo de Grootstraat - een straat in Amsterdam